Französische Kapelle steht für
Französische Kapelle (Soest)
Französische Kapelle (Valetta)

Siehe auch:
Französische Kirche